Con Argiano si possono indicare diversi toponimi italiani.

 Argiano, località di Montalcino in provincia di Siena
 Argiano, località di Montepulciano in provincia di Siena
 Argiano, località di San Casciano in Val di Pesa nella città metropolitana di Firenze